Ду́шан Лáйович (; род. 30 июня 1990 года , СФРЮ) — сербский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP (из них один в одиночном разряде).

Общая информация 
Начал играть в теннис в 7 лет. Его родителей зовут — Драгиша и Марина. Есть младший брат — Рул.

В детстве его кумиром в теннисе был Пит Сампрас. Любимое покрытие — хард.

Своей целью в теннисе называет победу на Уимблдонском турнире. Болельщик футбольного клуба Барселона

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2007 году. В 2008 году выиграл первый турнир серии «фьючерс» в парном разряде, а в 2009 году первый и в одиночках. В мае 2010 года дебютирует в основных соревнованиях ATP-тура на турнире в Белграде, а также выступил за команду Сербии на неофициальном Командном кубке мира. Второй раз попасть в основную сетку на турнире ATP Лайовичу удается в феврале 2011 года, когда он, пройдя три раунда квалификации, выступил на турнире в Загребе. Таким же образом он выступил в июле на турнире в Умаге и в октябре в Москве. Затем, выступив на турнире в Санкт-Петербурге, Душану не только удалось попасть на турнир, пройдя квалификацию, но и дойти в основных соревнованиях до четвертьфинала. В августе 2012 года в Самарканде выигрывает свой дебютный титул на турнире серии «челленджер». В июне 2013 года выиграл на «челленджере» в Кальтаниссетте, а в октябре того же года побеждает на «челленджере» в Сеуле. В самом конце сезона 2013 года сыграл в финале розыгрыша Кубка Дэвиса в составе Сербии в матче против Чехии. Лайович в финале заменил, не сумевших выступить за свою сборную, Янко Типсаревича и Виктора Троицки. Душан не смог справиться с возложенной на него ответственностью и проиграл оба своих одиночных матча один из которых (против Радека Штепанека) стал решающем в этом противостоянии. В итоге сборная Сербии уступила Чехам со счётом 2-3.

В январе 2014 года, пройдя три раунда отборочных соревнований дебютирует в основных соревнованиях на турнире серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Австралии. Лайович в Австралии дошёл до второго раунда. В феврале впервые в карьере поднимается в рейтинге в Топ-100. В марте в Майами впервые пробился в основной турнир серии Мастерс. Весьма успешно ему удается выступить на Открытом чемпионате Франции. Победив Федерико Дельбониса, Юргена Цоппа и Джека Сока Лайович выходит в четвёртый раунд. Здесь ему в соперники достался многократный победитель турнира Рафаэль Надаль, которому серб уступил очень легко 1-6, 2-6, 1-6. На Уимблдонском турнире доходит до второго раунда. В июле выходит в четвертьфинал на турнирах в Бостаде и Гамбурге, а также в парных соревнованиях турнира в Умаге достигает финала, совместно с хорватом Франко Шкугором. Сезон 2014 года завершает на 69-м месте в мировом рейтинге.

Сезон 2017 года
В марте Лайович дошел до 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступил испанцу Пабло Каренно-Бусте со счётом 0-2 (4-6 6-7). На челленджере в Тоди (Италия) добрался до полуфинала, где уступил аргентинцу Фридерико Дельбонису со счётом 0-2 (3-6 4-6). В июле Душан выиграл челленджер в Баштаде (Швеция). Будучи первым сеянным на этом турнире, Лайович доказал свой статус фаворита, обыграл в финале теннисиста из Аргентины Леонарда Майера со счётом 2-0 (6-2 7-6).

Сезон 2018 года

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Душан Лайович проиграл в первом круге в тяжёлом матче в 20-м гейме пятого сета Диего Шварцману из Аргентины. В конце марта выиграл челленджер в Ле Госье (Гваделупа), в финале переиграл Дениса Кудла из США. В мае на турнире в Мадриде дошёл до четвертьфинала, где проиграл Кевину Андерсону из ЮАР. В конце мая в Лионе (Франция) дошёл до полуфинала, но уступил австрийцу Доминику Тиму. На Открытом чемпионате США дошёл до третьего круга, но уступил Джону Изнеру и выбил из турнира.

Сезон 2019 года

На Открытом чемпионате Австралии 2019 года Лайович проиграл в первом раунде в трёх сетах уругвайцу Пабло Куэвасу (4-6 5-7 1-6). На турнире в Индиан-Уэллсе уступил в 1/32 финала хорватскому теннисисту Марину Чиличу со счётом 0-2 (3-6 4-6). В марте на турнире в Майами дошёл до 1/16 финала, но проиграл Нику Кирьосу в двух сетах (3-6 1-6). В апреле Душан выдал серию из 5 побед, неожиданно дойдя до финала турнира в Монте-Карло, где уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 0-2 (3-6 4-6). По ходу турнира, впервые в карьере был обыгран теннисист из первой пятерки мирового рейтинга теннисист из Австрии Доминик Тим (4) со счетом 2-0 (6-3 6-3) в 1/8 финала, а после теннисист из России Даниил Медведев со счетом 2-0 (7-5 6-1) в полуфинале соответственно.

В июле на Уимблдонском турнире проиграл в первом раунде поляку Хуберту Гуркачу в четырёх сетах.

На Открытом чемпионате США проиграл во втором раунде Денису Кудла в четырёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Сербии